La Vallée de Schröter (nom en l'honneur de l'astronome Johann Hieronymus Schröter) est une rainure lunaire sinueuse de  de long et jusqu'à  de large. Découverte par Christian Huygens, cette rille qui est la plus large vallée lunaire correspond à une rivière de lave qui s'est solidifiée.

Cette région héberge à l'est le cratère Aristarque.

Notes et références

Voir aussi 
 Crevasse lunaire

Quadrangle LQ10